IWCQ 2016 — 4-й по счёту отборочный турнир на Чемпионат мира по League of Legends для победителей летних сплитов неосновных региональных соревнований. Состоялся в Бразилии и был организован киберспортивным подразделением компании Riot Games.

Это был второй после IWC Gamescom 2013 розыгрыш турнира, который проводился в формате единого соревнования. В отборе принимали участие 8 команд из неосновных регионов. Право играть в Чемпионате мира по League of Legends 2016 получили две лучшие команды турнира — «INTZ e-Sports» и «Albus NoX Luna».

Групповая стадия турнира, игры которой проводились в студии Riot Games в Сан-Паулу, стартовала 24 августа 2016 года. Серии матчей второго раунда состоялись 3 и 4 сентября 2016 года в куритибском театре «Опера-де-Араме».

Участники 
Первая часть турнира проводилась по системе «каждый с каждым» в единой группе. В неё попали победители летних сплитов восьми лиг следующих регионов:
 Бразилия
 Турция
 Япония
 Вьетнам, Таиланд и т.д. (см. полный список)
 Аргентина, Чили и т.д. (см. полный список)
 Мексика, Сальвадор, Перу и т.д. (см. полный список)
 Океания
 Постсоветское пространство
Топ-4 команд в турнирной таблице продвигались из первого во второй раунд, который состоял из двух матчей до трёх побед:
 Матч 1: 2 место — 3 место
 Матч 2: 1 место — 4 место
 Победитель каждой серии матчей второго раунда квалифицировался на Чемпионат мира по League of Legends 2016.

Квалификация 
Региональные финалы летних сплитов неосновных лиг прошли с 7 по 20 августа.

Составы команд 

Cоставы команд-участниц турнира, согласно регламенту, могли обновляться до 21 августа 2016 года и 23:59 (UTC−8:00). До 22 августа 2016 года и 22:00 по локальному времени командам разрешалось делать изменения в списке запасных игроков.

Групповая стадия (1-й раунд) 
Игры групповой стадии турнира состоялись с 24 по 29 августа в студии CBLoL в Сан-Паулу.

Матчи 
1-й день

2-й день

3-й день

4-й день

5-й день

6-й день

Личные встречи

Турнирная таблица

Квалификационные матчи (2-й раунд) 
Квалификационный раунд соревнования состоялся 3 и 4 сентября в театре «Опера-де-Араме». Победитель каждой серии получал слот на Чемпионате мира по League of Legends 2016.

Ссылки

Примечания 

IWCT 2016
Киберспорт в Бразилии